«Ночной полёт», или «Летящие сквозь ночь» () — американский фантастический кинофильм. Экранизация произведения «Летящие сквозь ночь» американского писателя Джорджа Мартина. Премьера состоялась 23 октября 1987 года в США.

Сюжет 
В будущем группа исследователей на космическом корабле, возглавляемом капитаном по имени Джон Виндерман, отправляется на далёкую планету, чтобы найти одно загадочное и, возможно, опасное существо. Однако ещё в пути их поджидает другая опасность: исследователи, не ожидая того, по очереди становятся жертвами бортового компьютера корабля, подчинившегося чьей-то злой воле.

В ролях 
 Кэтрин Мэри Стюарт — Миранда Дорлак
 Майкл Прейд — Ройд Эрис
 Джон Стэндинг — Майкл Д’Брэннин
 Лиза Блаунт — Одри
 Гленн Уисроу — Килор
 Джеймс Эйвери — Дэрил

Отзывы 
Фильм получил смешанные отзывы кинокритиков.

См. также 
 Летящие сквозь ночь (телесериал) (2018)

Примечания

Ссылки 
 

Фантастические фильмы 1987 года
Фильмы-триллеры США
Экранизации произведений Джорджа Реймонда Ричарда Мартина
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1987 года
Научно-фантастические фильмы США
Фильмы США 1987 года
Фильмы Роберта Коллектора